Grupno prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza je predstavljalo ligu petog ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1963./64.  Sudjeovalo je 6 klubova, a prvak je bio Sjever iz Splita.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 5. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (6. – 10. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
rezultat nakošen - nije vidljiv redoslijed odigravanja međusobnih utakmica iz dostupnih izvora  
rezultat nakošen i smanjen * - iz dostupnih izvora nije uočljiv domaćin susreta  
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

 Izvori:

Poveznice 
 Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1963./64. 
 Prvenstvo otoka srednje Dalmacije 1963./64.

Izvori 
 Duško Marović, Andrija Križević-Drina: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980. str. 86 
 Jurica Gizdić: 80 godina kliškog Uskoka, Klis, 2010., , str. 40  
 Jurica Gizdić: NK Dugopolje 1952. – 2002. : 50 godina nogometa u Dugopolju, Dugopolje, 2002., , str. 27-28  
 Marinko Perić: Povijest sporta Cetinske krajine, Sinj, 1989, str. 162 
 

1963-64 grupno
Split grupno